Westfälische Geschichte bezeichnet

 allgemein die Geschichte Westfalens
 speziell das 2020 begründete Internetportal Westfälische Geschichte (Internetportal)